José González (Argentijns wielrenner), Argentijns wielrenner
 José González (Colombiaans wielrenner), Colombiaans wielrenner
 José González Torres, Mexicaans politicus
 José González (zanger), Zweeds zanger
 voetballers:
 José Luis González Dávila (1942-1995), Mexicaans voetballer
 José González Ganoza (1945-1987), Peruviaans doelman
 José Manuel González López (*1966), Spaans voetballer en voetbalcoach
 José Joel González (*1979), Mexicaans voetballer
 José Manuel González Hernández (*1981), Salvadoraans voetballer
 José Ignacio González Catalán (*1989), Chileens voetballer
 José González (Panamees voetballer) (*1991)
 José Manuel González Galindo (*1995), Mexicaans voetballer